Carsac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Carsac-de-Gurson, kommun, Département de la Dordogne, 
 Carsac-Aillac, kommun, Département de la Dordogne,